George Harrison puede referirse a:
George Harrison, músico de la banda de rock The Beatles.
George Harrison (álbum), sexto álbum epónimo de George Harrison, publicado en 1979.
George Harrison (nadador),  nadador estadounidense especializado en pruebas de estilo libre.
George Henry Harrison, militar británico del siglo XIX.